Il toponimo Olesko, con differenti grafie, può riferirsi a:

Oleško, comune della Repubblica Ceca nel distretto di Litoměřice
Oles'ko, comune dell'Ucraina nell'oblast' di Leopoli